neven, biljka
 Neven (književni časopis)
 Neven (Baja), tiskovina na hrvatskom jeziku koja je izlazila u mađarskom gradu Baji i kasnije u Subotici.
 Neven (Budimpešta)
 Neven (Rijeka)
 Neven (Zagreb)
 SZPD Neven, srpsko obrtničko pjevačko društvo iz Novog Sada, utemeljeno 1900.